El término bruco puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Erica vagans;
 El nombre común de la planta Ruscus aculeatus.